Swallow kan syfta på:

 Swallow, Lincolnshire, ort i England, Storbritannien
 Swallow (TV-serie), en brittisk TV-serie från 2001

Se även
 Swallow Island – flera öar
 Swallow Lake – flera sjöar